Jupiter steht für:
 Jupiter (Mythologie), höchste Gottheit der römischen Religion
 Jupiter (Planet), fünfter Planet des Sonnensystems, nach dem römischen Gott benannt
 Zinn, allegorisch in der Alchemie
 Jupiter (Filmpreis), Publikumspreis der Kino-Zeitschrift Cinema
 Jupiter (Comic), Comic-Serie aus dem Bastei-Verlag (1972–1975)
 Jupiter (Roman), ein Roman von Ben Bova
 eine Trumpfkarte in Tarot-Kartensätzen vom Typus des Besançon-Tarot
 ein Steinkohlenbergwerk in Wojkowice in Polen, siehe Kopalnia Węgla Kamiennego Jowisz
 „Poste de commandement Jupiter“ (kurz PC Jupiter), Bunker unter dem Élysée-Palast, der im Ernstfall das Hauptquartier von Frankreichs atomarer Streitmacht beherbergt
 Alexandra Jupiter, französische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin

Geografie
 Jupiter (Florida), Ort in Florida
 Jupiter (Rumänien), kleiner Badeort an der Schwarzmeerküste, Rumänien
 Jupiter-Amphitheater, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Jupiter-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Schiffe
 Jupiter (Schiff, 1914), Tanker der DAPG, zum Zeitpunkt der Indienststellung 1914 der größte Tanker der Welt
 Jupiter (Schiff, 1961), 1988 vor Piräus gesunkenes griechisches Kreuzfahrtschiff
 Jupiter (Schiff, 1957), deutsches Fahrgastschiff
 Jupiter (Schiff, 1975), Kreuzfahrtschiff der vietnamesischen Jupiter Cruises
 ehemalige Fähre der britischen Reederei Caledonian MacBrayne, siehe Clyde-Streaker

Sonstige Produkte und Marken
 Jupiter (Schokolade), wurde Mitte der 1980er Jahre in der DDR produziert
 Bristol Jupiter, Flugzeugmotor in den 1920er und 1930er Jahren
 Magirus-Deutz S 7500 Jupiter, Lkw-Modell, siehe Magirus-Deutz 6500 und 7500
 Magirus-Deutz Jupiter 6x6, dreiachsige Variante des A 7500
 Matra-Moynet Jupiter, französisches Flugzeug, siehe Moynet 360
 PGM-19 Jupiter, US-amerikanische Mittelstreckenrakete
 die Musikinstrumenten-Marke Jupiter von Jupiter Instruments
 die Synthesizer-Baureihe Jupiter von Roland (Unternehmen)

JUPITER steht für:
 Juelich Pilot Plant for Thorium Element Reprocessing, nie in Betrieb gegangene Wiederaufarbeitungsanlage Jülich für das Kernkraftwerk THTR-300
 eine österreichische Personenzuglokomotive (1838–1861), siehe KFNB – Jupiter, Gigant, Concordia und Bruna

Siehe auch:

 Juphiter
 Jupiter und Antiope
 Jupiter und Semele
 Jupiter Ace
 Jupiter Jones (Begriffsklärung)
 Jupiter One, US-amerikanische Indie-Rock-Band
 41. Sinfonie (Mozart), genannt „Jupiter-Sinfonie“